Di doo dah — первый сольный альбом Джейн Биркин, выпущенный в 1973 году на Fontana Records. Последующие переиздания 2001 и 2010 года (на лейбле ) включают два бонус-трека из семидюймового сингла Джейн Биркин и Сержа Генсбура 1972 года «La Décadanse».

Список композиций 
Музыка и слова Сержа Генсбура, кроме «Encore lui», «Leur plaisir sans moi», «La cible qui bouge» и «C’est la vie qui veut ça», сочинённых им вместе с Жаном-Клодом Ваннье.

 Di doo dah (3:35)
 Help cammioneur (2:48)
 Encore lui (2:26)
 Puisque je te le dis (2:35)
 Les capotes anglaises (2:13)
 Leur plaisir sans moi (1:43)
 Mon amour baiser (2:33)
 Banana boat (2:19)
 Kawasaki (2:34)
 La cible qui bouge (3:10)
 La baigneuse de Brighton (2:16)
 C’est la vie qui veut ça (2:17)
 La Décadanse (5:20) (бонус-трек)
 Les Langues De Chat (2:17) (бонус-трек)

Персонал 
 Питер Олифф — звукорежиссёр
 Жан-Клод Клавье — аранжировки, дирижёр, аранжирование вокала
 Сэм Левин, Тони Фрэнк — фотография

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1973 года
Альбомы Fontana Records
Альбомы Джейн Биркин